В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных, которые выступили на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

В окончательные заявки сборных войдут по 26 игроков, 3 из которых — вратари.

Возраст футболистов указан по состоянию на день начала чемпионата, клубы, которые представляют игроки, — по состоянию на конец сезона 2020/2021.

Группа A

Италия 
Итог — победа на турнире.

Окончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

Швейцария 
Итог — 1/4 финала

Окончательный состав, объявленный 31 мая 2021 года.

Турция 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

Уэльс 
Итог — 1/8 финала

Окончательный состав, объявленный 30 мая 2021 года.

Группа B

Бельгия 
Итог — 1/4 финала

Окончательный состав, объявленный 17 мая 2021 года.

Дания 
Итог — 1/2 финала

Окончательный состав, объявленный 25 мая 2021 года.

Финляндия 
Итог — 3-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

Россия 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

Группа C

Австрия 
Итог — 1/8 финала.

Окончательный состав, объявленный 24 мая 2021 года.

Нидерланды 
Итог — 1/8 финала.

Окончательный состав, объявленный 26 мая 2021 года.

Северная Македония 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 20 мая 2021 года.

Украина 
Итог — 1/4 финала

Окончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

Группа D

Хорватия 
Итог — 1/8 финала.

Окончательный состав, объявленный 17 мая 2021 года.

Чехия 
Итог — 1/4 финала.

Окончательный состав, объявленный 25 мая 2021 года.

Англия 
Итог — финалист.

Окончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

Шотландия 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 19 мая 2021 года.

Группа E

Польша 
Итог — 4-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 17 мая 2021 года.

Словакия 
Итог — 3-е место в группе

Окончательный состав, объявленный 2 июня 2021 года.

Испания 
Итог — 1/2 финала.

Окончательный состав, объявленный 24 мая 2021 года.

Швеция 
Итог — 1/8 финала.

Окончательный состав, объявленный 18 мая 2021 года.

 Группа F 

  Франция Итог — 1/8 финала.Окончательный состав, объявленный 18 мая 2021 года.

  Германия Итог — 1/8 финала.Окончательный состав, объявленный 19 мая 2021 года.

  Венгрия Итог — 4-е место в группеОкончательный состав, объявленный 1 июня 2021 года.

  Португалия Итог — 1/8 финала.''

Окончательный состав, объявленный 20 мая 2021 года.

Статистика

Представительство внутренних чемпионатов в составах 
Сборная Уэльса — единственная сборная, в которой нет игроков, представляющих национальный чемпионат этой страны (валлийские Суонси Сити и Кардифф Сити выступают в английских лигах), в сборных Финляндии и Словакии по одному представителю чемпионатов Финляндии и Словакии соответственно.

Нет сборных, в которой все игроки представляют свой чемпионат
(больше всего таких игроков в сборной Англии (23 из 26 футболистов представляют Английскую Премьер-лигу.)

Представительство неевропейских чемпионатов 
Сразу 7 футболистов представляют МЛС (6 выступают за американские клубы, 1 за канадский) — это финны Юкка Райтала, Робин Лод (оба — Миннесота Юнайтед) и Ласси Лаппалайнен (Клёб де Фут Монреаль), поляк Пшемыслав Франковский (Чикаго Файр), словак Ян Грегуш (Миннесота Юнайтед), венгры Даниэл Газдаг (Филадельфия Юнион) и Сабольч Шён (Даллас).

Три игрока выступают в Чемпионате Китая — австриец Марко Арнаутович (Шанхай Порт), шведы Маркус Даниэльссон (Далянь Профешнл) и Густав Свенссон (Гуанчжоу Сити).

Бельгиец Томас Вермален выступает в Чемпионате Японии за Виссел Кобе.

Самые молодые и самые возрастные участники 
Молодые (2002 года рождения и моложе)
  Кацпер Козловский (17 лет) 16 октября 2003
  Джуд Беллингем (17 лет) 29 июня 2003
  Джамал Мусиала (18 лет) 26 февраля 2003
  Педри (18 лет) 26 ноября 2002
  Илья Забарный (18 лет) 1 сентября 2002
  Георгий Судаков (18 лет) 1 сентября 2002
  Адам Гложек (18 лет) 25 июля 2002
  Нуну Мендеш (18 лет) 19 июня 2002
  Томаш Суслов (19 лет) 7 июня 2002
  Жереми Доку (19 лет) 27 мая 2002
  Райан Гравенберх (19 лет) 16 мая 2002
  Рубин Колуилл (19 лет) 27 апреля 2002
  Йошко Гвардиол (19 лет) 23 января 2002
  Бечир Омерагич (19 лет) 20 января 2002

Возрастные (1984 года рождения и старше)
  Мартен Стекеленбург (38 лет) 22 сентября 1982
  Крейг Гордон (38 лет) 31 декабря 1982
  Пепе (38 лет) 26 февраля 1983
  Горан Пандев (37 лет) 27 июля 1983
  Юрий Жирков (37 лет) 20 августа 1983
  Жозе Фонте (37 лет) 22 декабря 1983
  Андрей Пятов (36 лет) 28 июня 1984
  Джорджо Кьеллини (36 лет) 14 августа 1984

Примечания 

Составы
2020